Angelo Demurtas – giornalista italiano
 Giovanni Demurtas – politico italiano
 Mariangela Demurtas – cantante italiana
 Piera Maria Demurtas – vittima di sequestro di persona avvenuto in Sardegna nel 1987